Minuto
Ou ainda:
 Minuto de arco - unidade astronómica de ângulo
 Minuto VJ

Minuto